Butterflies (canção de 3+2)
 Butterflies (canção de Michael Jackson)

Desambiguação